A85 steht für:
 A85, nicht gebaute Autobahn in Deutschland
 Autoroute A85, französische Autobahn
 A85 road, Fernstraße im Vereinigten Königreich

A85